Rotenfelde ist ein deutscher Ortsname:
 Rotenfelde (Lankau), Ort im Gebiet der Gemeinde Lankau, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Rotenfelde, bis 1930 Czerwanken, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Czerwonki (Mrągowo), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Rotes Feld 
 Rothenfeld 
 Rothenfelde